Rezerve premoga

Glej tudi
Rezerve nafte
Rezerve zemeljskega plina
Rezerve urana
Rezerve fosilnih goriv

Sklici in reference

Zunanje povezave

 Coal Online – International Energy Agency
 Energy KIDS – Coal page  from U. S. Department of Energy.
 European Association for Coal and Lignite
 World Coal Association
 International Coal Price Data 

Energetika
Energija
Fosilna goriva